Saint-André  o Sant Andreu de Sureda 
 Saint-André (illa de la Reunió)
 Saint-André (Dalhem), municipi de Bèlgica
 Saint-André (Savoia)
 Saint-André-de-Boëge
 Saint-André-de-Chalencon
 Saint-André-d'Huiriat
 Saint-André-de-la-Marche
 Saint-André-de-Briouze
 Saint-André-de-Messei
 Saint-André-de-Lidon
 Saint-André-de-Corcy
 Saint-André-de-Bâgé
 Saint-André-d'Apchon
 Saint-André-d'Hébertot
 Saint-André-de-Cruzières
 Saint-André-de-l'Épine
 Saint-André-de-l'Eure
 Saint-André-des-Eaux (Costes del Nord)
 Saint-André-des-Eaux (Loira Atlàntic)
 Saint-André-en-Barrois
 Saint-André-de-Bohon
 Saint-André-en-Bresse
 Saint-André-en-Morvan
 Saint-André-en-Terre-Plaine
 Saint-André-en-Royans
 Saint-André-en-Vivarais
 Saint-André-Farivillers
 Saint-André-Goule-d'Oie
 Saint-André-Lachamp
 Saint-André-le-Bouchoux
 Saint-André-le-Coq
 Saint-André-la-Côte
 Saint-André-le-Désert
 Saint-André-le-Gaz
 Saint-André-le-Puy
 Saint-André-les-Vergers
 Saint-André-lez-Lille
 Saint-André-sur-Cailly
 Saint-André-sur-Orne
 Saint-André-sur-Sèvre
 Saint-André-sur-Vieux-Jonc
 Saint-André-Treize-Voies
 Antey-Saint-André
 Cantó de La Côte-Saint-André
 Cantó de Saint-André-de-l'Eure
 Cantó de Saint-André-3
 Cantó de Saint-André-1
 Cantó de Saint-André-2
 Cantó de Cléry-Saint-André
 Gouy-Saint-André
 Louzac-Saint-André
 Cléry-Saint-André
 La Chapelle-Saint-André
 La Côte-Saint-André
 Le Roc-Saint-André
 Tramont-Saint-André